Die Gruppe B der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2007 umfasste Australien, Kanada, Fidschi, Japan und Wales. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 8. und dem 29. September statt.

Tabelle

Spiele

Australien – Japan 

Problemlos gestaltete sich für Australien die Partie gegen den Rugby-Zwerg Japan. Zwar gelang den Australiern der erste Versuch erst nach 18. Spielminuten und eine magere 23:3-Pausenführung spiegelte nicht wirklich ihre Dominanz wider. In der zweiten Halbzeit überrollten die Wallabies dann die überforderten Japaner und legten insgesamt zehn Versuche, die zu einem 91:3-Sieg, dem siebthöchsten in der Geschichte der Weltmeisterschaft, führten. Rocky Elsom gelang mit Versuchen in der 24., 31. und 41. Spielminute der schnellste Hattrick der WM-Geschichte.

Wales – Kanada 

Mehr Mühe, als das Endergebnis vermuten lässt, hatten die Waliser bei ihrer Auftaktpartie gegen Kanada. Nach einem gelungenen Start und einer 9:0-Führung durch drei Straftritte für Wales schlugen die Kanadier noch vor der Halbzeit mit zwei Versuchen zurück und gingen mit einer 12:9-Führung in die Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zog das kanadische Team nach einem weiteren gültigen Versuch auf 17:9 davon. Dann legten die Waliser jedoch zwischen der 52. und 68. Spielminute fünf Versuche und siegten am Ende deutlich mit 42:17.

Japan – Fidschi 

Ein spannendes und offenes Spiel boten Japan und Fidschi. Nachdem beide Mannschaften in der ersten Hälfte äußerst nervös agierten und kaum Spielfluss zustande kam, gingen sie bei Stand von 10:9 für Fidschi in die Halbzeit. Nach der Pause spielten dann beide Teams mit offenen Karten und erzielten jeweils abwechselnd drei Versuche. Fidschi siegte am Ende knapp mit 35:31. Shōtarō Ōnishi auf japanischer und Nicky Little auf fidschianischer Seite erwiesen sich bei Straftritten und Erhöhungen als nervenstark und vergaben von jeweils sieben Tritten jeweils nur einmal.

Wales – Australien 

Bereits nach der ersten Hälfte war die erste von sechs WM-Partien außerhalb Frankreichs entschieden. Nach einem flotten Beginn mit frühen Punkten auf beiden Seiten setzten sich die Australier im Verlauf der ersten Hälfte durch Versuche von Matt Giteau, Stirling Mortlock und Chris Latham deutlich ab und führten zur Hälfte mit 20:3. In der zweiten Halbzeit verwalteten sie das Ergebnis und gewannen schließlich mit 32:20 gegen Wales.

Fidschi – Kanada 

In einer engen Partie besiegte Fidschi Kanada. Nach frühen Punkten auf beiden Seiten zog Fidschi im Verlauf der ersten Hälfte auf 15:6 davon, obwohl die Kanadier das Spielgeschehen weitestgehend dominierten. Auch im zweiten Durchgang bot sich das gleiche Bild, jedoch konnte Kanada aus seiner Überlegenheit keinen Profit schlagen. Sechs Minuten vor dem Schlusspfiff gelang ihnen zumindest der Anschluss zum 22:16, doch ein gültiger Versuch mit Erhöhung Fidschis in der Nachspielzeit zum Endstand von 29:16 verhinderte den Bonuspunktgewinn der Kanadier.

Wales – Japan 

Deutlich schlug Wales bei seinem zweiten Spiel im heimischen Millennium Stadium die Auswahl Japans. Nachdem die Asiaten zu Beginn der ersten Halbzeit überraschend zweimal in Führung gegangen waren, stellten die Waliser bis zur Halbzeit klare Verhältnisse her. Da sich das Spielgeschehen größtenteils in der Hälfte der Japaner, die dem Dauerdruck kaum gewachsen waren, abspielte, erzielte Wales mit dem Halbzeitpfiff bereits den vierten Versuch und sicherte sich frühzeitig einen Bonuspunkt. Auch in der zweiten Hälfte belagerten die Waliser die japanische Hälfte, die nur durch Konter oder durch individuelle Fehler der Waliser gefährlich wurden. Am Ende siegte Wales auch in der Höhe verdient mit 72:18.

Australien – Fidschi 

Dank einem überragenden Matt Giteau, der in seinem 50. Länderspiel 27 Punkte erzielte, siegten die Australier problemlos gegen Fidschi und zogen ins Viertelfinale ein. Nach 36 Minuten führten die Australier nach drei Versuchen mit 22:0, ehe die Fidschianer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die ersten Punkte erzielen konnten. In der zweiten Hälfte blieben die Australier weiter spielbestimmend und bauten Vorsprung schließlich auf den Endstand von 55:12 aus.

Kanada – Japan 

Mit dem ersten Unentschieden bei einer Weltmeisterschaft-Vorrunde seit 1987 trennten sich Kanada und Japan. Japan war in der über die gesamte Spielzeit engen Partie nach zwölf Minuten mit 5:0 in Führung gegangen. Dies war zugleich auch der Halbzeitstand. Nach der Pause schlugen die Kanadier zurück, indem sie zwei Angriffe im gegnerischen Malfeld beendeten. Die Japaner gaben jedoch nicht auf und kamen in der Nachspielzeit durch Kōji Taira und der Erhöhung von Shōtarō Ōnishi zum Ausgleich.

Australien – Kanada

Wales – Fidschi

Weblinks 
 Rückblick auf worldcupweb.com (archiviert)

B